Puebla de Alcocer kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Puebla de Alcocer (ort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Puebla de Alcocer (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar